Theodore "Ted" Sprague és un personatge de ficció de la sèrie de ciència-ficció Herois, de la cadena de televisió americana NBC. És interpretat per en Matthew John Armstrong.

Història 
En Ted emet radioactivitat, a causa d'això la seva dona mor enverinada per radiació; éll està convençut que la seva habilitat no era natural sinó artificial. Segons ell, hauria sigut obra d'en Noah Bennet, a qui culpa de la mort de la seva dona.

En el capítol L'empleat fidel, en Ted i en Matt Parkman van a casa dels Bennet i els mantenen retinguts amb la finalitat que en Noah els hi doni respostes sobre les seves habilitats. Davant les mentides que ell no sap res, en Ted es posa nerviós i en Matt sigueix telepàticament els consells d'en Noah amb la por que causi una explosió. En Matt dispara a la Claire, ja que sap que es recuperarà de seguida, però en Ted creu que l'ha mort de debò. Aleshores en Matt i en Noah la pugen a la seva habitació i els dos van a Primatech Paper, fent creure a en Ted que van a buscar respostes, però en realitat el que volen és un sedant per a calmar-lo. Mentre ells estan fora, en Ted sent sorolls en el pis de dalt de la casa i decideix anar a mirar, trobant el llit de Claire buit. Aleshores baixa ràpidament i tot i que el germà aconssegueix escapar, en Ted lliga a la Claire i la seva mare. Quan en Matt i en Noah tornen, li expliquen al Ted que la seva habilitat és natural i que en Noah no tenia res a veure en tot això, només intentava que la controlés. Aleshores, un altre home que treballa per a La Companyia, en Thompson, apareix i dispara al Ted, que comença a despendre radiació. De totes maneres, abans que exploti, la Claire aconsegueix injectar-li el calmant. Després d'això és portat a Primatech Paper.

En el capítol 07%, en Matt, siguint telepàticament les instruccions d'en Noah, que també estaven tancats, treu al Ted de la seva presó origina un senyal electromagnètic per inutilitzar els aparells electrònics de Primatech Paper. Així aconsegueixen treure també a en Noah i sortir de les instal·lacions. Més tard, els tres van a un bar i elaboren un pla. En Noah els hi parla del sistema de localització de La Companyia, que està a Nova York, i decideixen anar a destruir-ho.

En el capítol Victòria aclaparadora, en Ted, en Matt i en Noah arriben a Nova York, on es troben amb en Peter Petrelli i la Claire. Aleshores en Peter absorbeix el poder d'en Ted i comença a brillar com si anés a explotar, però aconssegueix controlar-ho. En Sylar ho veu des de lluny i avisa a la policia de la situació d'en Ted. Aleshores és arrestat, però el camió que el transportava és bolcat per en Sylar, i així el mata per a obtenir el seu poder.

Personatges d'Herois